Hosszúfalu (másképp Hosszúfalva) lehet:

Hosszúfalu, azelőtt Lendvahosszúfalu (szlovénül: Dolga vas) település Szlovéniában, Lendva községben
Hosszúfalu, egykori település Romániában, ma Négyfalu része
Hosszúfalu, a romániai Marosszentkirály (románul: Sâncraiu de Mureş) egykori neve
Hosszúfaluhegy (szlovénül: Dolgovaške Gorice), Szlovénia, Lendva községben
Felsőhosszúfalu (szlovákul: Dlhá), Szlovákia, Nagyszombati kerület, Nagyszombati járás
Kővárhosszúfalu (románul: Satulung) Románia, Máramaros megye
Vashosszúfalu, Vas megye, sárvári kistérség
Vághosszúfalu (szlovákul: Dlhá nad Váhom), Szlovákia, Nyitrai kerület, Vágsellyei járás